Ostrožac est un toponyme qui peut désigner :
Ostrožac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ostrožac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Voir aussi 
Ostrožac na Uni